Medley, een gevarieerd mengsel van muziekfragmenten  
 Potpourri (luchtverfrisser), een gevarieerd mengsel van natuurlijke geurende bestanddelen
 Potpourri (literair), een gevarieerd mengsel van tekstfragmenten